Гре́хов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Грехов, Александр Александрович (род. 1977) — российский футболист.
 Грехов, Василий Афанасьевич (1913 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Грехов, Игорь Всеволодович (род. 1934) — советский и российский физик, академик РАН.
 Грехов, Михаил Александрович (1901—1971) — Герой Советского Союза.
 Грехов, Юрий Николаевич (род. 1962) — российский военачальник, генерал-полковник, заместитель главнокомандующего ВКС — командующий Войсками ПВО и ПРО.

 Гапонов-Грехов, Андрей Викторович (1926—2022) — российский физик, академик РАН, основатель Института прикладной физики в Нижнем Новгороде, Герой Социалистического Труда.

